Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 271 dans le monde.

 Route fédérale 271 en Allemagne
 Route européenne 271 en Biélorussie
 Route 271 au Québec, Canada
 Interstate 271 aux États-Unis
 Route nationale 271 en France